Schottelius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schottelius (auch: Karl Schottelius; 1861–1905), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Ernst Schottelius, deutscher Fußballspieler
 Herbert Schottelius (1913–1974), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Justus Georg Schottelius (1612–1676), deutscher Sprachgelehrter
 Max Schottelius (1849–1919), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Rudolf Schottelius, von 1868 bis 1881 Oberpostdirektor und erster Leiter der Oberpostdirektion Braunschweig
 Saskia Schottelius (* 1963), deutsche Sachbuchautorin